Westend může být:

 Westend (Karlovy Vary) – vilová čtvrť v Karlových Varech
 Westend (Berlín) – čtvrť v Berlíně
 Westend (Frankfurt nad Mohanem) – čtvrť ve Frankfurtu nad Mohanem
 Villa Westend (Kadaň) – honosná pozdně secesní vila v ulici Jana Švermy v Kadani